Das Zweite Imperium ist Titel:

 des fünften Bandes des Lensmen-Zyklus von Edward E. Smith, siehe Lensmen#Das Zweite Imperium
 eines Zyklus der Science-Fiction-Heftserie Perry Rhodan (Heft 150–199)